Onésimo de Bizâncio — bispo de Bizâncio do 
 Onésimo (sofista) — sofista e historiador romano do 

Desambiguações de antropônimos